Сантибаньес-де-Тера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес. Занимает площадь 19,13 км². Население — 489 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Саморы